Siergiej Owczinnikow (ur. 1970) – rosyjski piłkarz, bramkarz
 Siergiej Owczinnikow (1969–2012) – rosyjski siatkarz i trener siatkarski

Zobacz też 
 Serhij Owczynnykow (ur. 1960) – piłkarz ukraiński